Каляни може да се отнася за:

 Еани, село в дем Кожани, Гърция, чието име до 1922 година е Каляни;
 Алорос, село в дем Александрия, Гърция, чието име до 1926 година е Каляни.